Айос-Петрос — греческий топоним. Может означать:

  — остров.
  — село на острове Алонисос.
  — село в сообществе Гаврион.
  — село в сообществе  общины Коринф.
  — село на Лефкасе.
 Айос-Петрос — остров Голем-Град.

См. также 
 Святой Пётр (значения)